Papiermühle Treuchtlingen steht für:

 Obere Papiermühle (Treuchtlingen)
 Untere Papiermühle (Treuchtlingen)